iemand die geestesziek is, zie: psychische aandoening of krankzinnigheid
nar of gek, iemand die zich dwaas gedraagt
gek (schoorsteen), een onderdeel van een schoorsteen
De gek, beeld van Lotti van der Gaag in Amstelveen